William James Diver va ser un ciclista estatunidenc que va córrer a primers del . Es va especialitzar en proves de velocitat, on va guanyar la medalla de bronze al Campionat del món en categoria amateur de 1912, darrere de Donald McDougall i Harry Kaiser.

Enllaços externs 
 Fitxa a cyclingarchives.com

Ciclistes estatunidencs